mahala, tur. predio grada, gradska četvrt, ulica

Naselja:

BiH:
 Mahala (Breza, BiH), općina Breza
 Mahala (Osmaci, BiH), općina Osmaci
 Mahala (Rogatica, BiH), općina Rogatica
 Donja Mahala, općina Orašje
 Donja Mahala (Mostar, BiH)
 Mahala Gomionica, općina Kiseljak
 Mahala Višnjica, općina Kiseljak
 Buzić Mahala, općina Visoko

Crna Gora:
 Mahala (Golubovci, Crna Gora), naselje u gradskoj općini Golubovci, Podgorica